Buchaberg ist der Name folgender Orte:

 Buchaberg (Neukirchen), Ortsteil der Gemeinde Neukirchen im Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Buchaberg (Steinburg), ehemaliger Ortsteil der aufgelösten Gemeinde Steinburg im Landkreis Straubing-Bogen, Bayern

Siehe auch:
 Bucha (Begriffsklärung)
 Buchberg
 Buchenberg (Begriffsklärung)